Бая́ркаль () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Альмерьенсе. Занимает площадь 37 км². Население — 358 человек (на 2010 год). Расстояние — 84 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Bayárcal
 Bayárcal

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии